Почвенный институт имени В. В. Докучаева (Почвенный институт) — федеральное государственное бюджетное научное учреждение. Ведет исследования в области почвоведения, методологии почвенно-агроэкологического мониторинга, рационального землепользования и рекультивации почв. Ве­ду­щий научный институт в России по изу­че­нию свойств почв и поч­вен­но­го по­кро­ва.

Институт внес основной вклад в разработку как общепринятой, так и новой классификации почв.

История 

В 1888 году по инициативе В. В. Докучаева в составе Вольного экономического общества учреждается Почвенная комиссия, ставшая предшественницей Почвенного института.

В 1913 году Комиссия была реорганизована в Докучаевский почвенный комитет, во главе которого встали К. Д. Глинка, Л. И. Прасолов, С. С. Неуструев.

В 1918 году под руководством Ф. Ю. Левинсон-Лессинга на базе комитета был организован почвенный отдел Комиссии по изучению естественных производительных сил (КЕПС), а в 1925 г. — Почвенный институт КЕПС.

2 апреля 1927 года общее собрание Академии Наук СССР на основании докладной записки Ф. Ю. Левинсон-Лессинга и В. И. Вернадского приняло решение о переводе Почвенного института КЕПС в состав Академии наук, то есть о создании самостоятельного Почвенного института им. В. В. Докучаева.

В 1927 году Институт участвовал в подготовке к 1 Международному конгрессу почвоведов в США.

До 1931 года институт состоял из отдела картографии и географии почв (руководитель Л. И. Прасолов), нескольких зональных групп, которые возглавляли Б. Б. Полынов, С. С. Неуструев, Н. И. Прохоров, А. М. Панков, М. И. Рожанец, и Почвенного музея.

Экспериментально-лабораторная база института состояла из трех лабораторий: химии почв (руководитель К. К. Гедройц), минералогии почв (П. А. Земятченский) и массовых анализов (Н. И. Соколов).

В 1931—1933 годах создан ряд проблемно-методических лабораторий: плодородия почв (А. Т. Кирсанов), засоленных почв (Б. Б. Полынов), биохимии (И. В. Тюрин), физики (A. M. Панков, позднее А. Ф. Лебедев, Н. А. Качинский), физико-химии (И. Н. Антипов-Каратаев), эрозии почв (A. M. Панков), кабинет микробиологии (Н. Н. Сушкина).

Московский период 
В 1934 году институт был переведен из Ленинграда в Москву. При этом, труды института продолжали печататься в Ленинграде до 1941 года.

В 1935—1937 годах были организованы лаборатории: химии почв (А. А. Роде), рентгенографическая (И. Д. Седлецкий) и спектральная (Д. Н. Иванов).

В 1930-е года начались комплексные исследования почвенного покрова страны, составляются почвенные карты Европейской и Азиатской частей СССР, мировая почвенная карта, разрабатывается классификация почв. Специальные исследования касаются генезиса подзолистых, лесостепных почв, солонцов, солончаков и каштановых почв. Изучался коллоидная фракция и органическое вещество почвы.

В послевоенные годы особое внимание уделяется различным аспектам мелиорации, продолжаются работы в области картографии и классификации почв, исследования органического вещества и микроморфологии.

В июне 1961 года институт был передается из структуры АН СССР в состав ВАСХНИЛ (Министерство сельского хозяйства СССР). В состав института входило 1 отдел и 11 лабораторий. Основные темы института: изучение и учёт земельных ресурсов СССР, разработка научных основ повышения плодородия почв, мелиорации и освоения засоленных, солонцовых и заболоченных почв, охраны почв от эрозии, а также вопросы общей теории почвообразования, классификации и систематики почв.

В 1974 году Институт участвовал в подготовке и проведении 10 Международного конгресса почвоведов в Москве.

В 1976 году вышли многотомные издания: «Агрохимическая характеристика почв СССР» и «Агрофизическая характеристика почв СССР».

В 1977 году на Юбилейной сессии ВАСХНИЛ, посвященной 50-летию со дня основания Почвенного института «за достигнутые успехи и в связи с 50-летием» Институт был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 2012 году был образован ООО «МИП Почвенного института им. В. В. Докучаева» В состав учредителей входит ФГБНУ Почвенный институт им. В. В. Докучаева.

С 8 января 2014 года Институт перешёл под управление ФАНО России, в результате переподчинения ФАНО — Российской академии наук, Российской академии медицинских наук и Россельхозакадемии.

В 2017 году было создано новое подразделение — Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) ФГБНУ «Почвенный институт им. В. В. Докучаева», в 2018 году он получил аттестат аккредитации.

В 2027 году планируются мероприятия по празднованию 100-летия института

Названия и руководство 
Официальные названия:
 1925 — Почвенный институт Комиссии по изучению естественных производительных сил (КЕПС)
 1927 — Почвенный института имени В. В. Докучаева АН СССР
 1961 — Почвенного института имени В. В. Докучаева ВАСХНИЛ
 2014 — Почвенный института имени В. В. Докучаева РАН
под руководством:
 1992 — Российская академия сельскохозяйственных наук
 2014 — ФАНО России
 2018 — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и РАН.

Директора института, по годам назначения:

 1927 — Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич
 1927 — Глинка, Константин Дмитриевич
 1927 — Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич
 1929 — Гедройц, Константин Каэтанович
 1931 — Келлер, Борис Александрович
 1932 — Полынов, Борис Борисович
 1937 — Прасолов, Леонид Иванович
 1949 — Тюрин, Иван Владимирович
 1962 — Рыжов, Сергей Николаевич
 1964 — Егоров, Валентин Васильевич
 1981 — Шишов, Лев Львович
 2000 — Рожков, Вячеслав Александрович
 2006 — Хитров, Николай Борисович
 2013 — Иванов, Андрей Леонидович

Современная структура 

 Отдел генезиса, географии, классификации и цифровой картографии почв
 Центр почвенных данных
 Отдел ведения Единого государственного реестра почв России
 Отдел физики и гидрологии почв
 Лаборатория физики и гидрологии почв
 Лаборатория эрозии почв
 Отдел агроэкологической оценки почв
 Отдел химии и физико-химии почв
 Отдел генезиса и мелиорации засоленных и солонцовых почв
 Лаборатория минералогии и микроморфологии почв
 Отдел биологии и биохимии почв
 Лаборатория почвенной информатики
 Межинститутский отдел изучения черноземов
 Лаборатория математического моделирования почвенных процессов
 Аналитическая инструментальная лаборатория
 Научно-техническая библиотека
 Картографический фонд
 Редакция журнала «Бюллетень Почвенного института им. В. В. Докучаева»
 Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева
Стационары
 Производственно-эксплуатационный отдел
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) ФГБНУ «Почвенный институт им. В. В. Докучаева»
МИП Почвенного института

Известные сотрудники 
В институте работали известные почвоведы, среди них:

 Антипов-Каратаев, Иван Николаевич
 Гедройц, Константин Каэтанович
 Глинка, Константин Дмитриевич
 Земятченский, Пётр Андреевич
 Иванова, Евгения Николаевна
 Ковда, Виктор Абрамович
 Козловский, Феликс Иванович
 Неуструев, Сергей Семёнович
 Полынов, Борис Борисович
 Прасолов, Леонид Иванович
 Прохоров, Николай Иванович
 Рыбалкина, Александра Васильевна
 Роде, Алексей Андреевич
 Соболев, Сергей Степанович
 Сушкина, Надежда Николаевна
 Тюрин, Иван Владимирович
 Турсина, Татьяна Владимировна
 и другие

См. также 

 Общество почвоведов имени В. В. Докучаева
 Центральный музей почвоведения имени В. В. Докучаева
 Докучаевская школа почвоведения
 Почвоведение (журнал)

Примечания

Ссылки 

 Почвенный институт им. В. В. Докучаева (Москва) — официальный сайт
 Центральный музей почвоведения им. В. В Докучаева (Санкт-Петербург) — официальный сайт

Институты РАСХН
Наука в Москве
Почвоведение